

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Fair Oaks – census-designated place della Contea di Sacramento, California
 Fair Oaks – census-designated place della Contea di Cobb, Georgia
 Fair Oaks – città della Contea di Wagoner, Oklahoma
 Fair Oaks – census-designated place della Contea di Douglas, Oregon